

Computerspellen 
 Syndicate (computerspelserie), een computerspelserie
 Syndicate (1993), het eerste deel uit 1993 wat ontwikkeld werd door Bullfrog Productions
 Syndicate: American Revolt, een uitbreiding voor het eerste deel
 Syndicate Wars, het tweede deel van de computerspelserie
 Syndicate (2012), een remake van het eerste deel

Geografie 
 The Syndicate (Saint Louis), een gebouw in Saint Louis (Missouri)
 Syndicate (Indiana), een town in de Verenigde Staten

Muziek 
 Syndicate (evenement), een Duits hardcore-evenement
 Syndicate (nummer), een nummer van de Amerikaanse rockband The Fray

Televisie 
 The Syndicate (televisieserie), een Britse dramaserie uit 2012
 Syndicate (The X-Files), een organisatie in de televisieserie The X-Files